La complexion d'une personne est au sens propre sa constitution physique (particulièrement en ce qu'elle révèle sur sa santé), et par extension son humeur habituelle.
 En physique, et plus particulièrement en thermodynamique statistique, les complexions d'un système sont les différents états microscopiques (à l'échelle des atomes ou molécules) pouvant correspondre à un même état macroscopique (accessible à la mesure).

Notes et références